Orocuina kan syfta på:

Honduras 

 Orocuina (kommun), Choluteca, 
 Orocuina (ort), Choluteca,